El topónimo Creswell puede hacer referencia a varios lugares:

Estados Unidos
 Creswell, un pueblo en el estado de Carolina del Norte;
 Creswell, un municipio en el estado de Kansas;
 Creswell, una ciudad en el estado de Oregón;

Inglaterra
 Creswell, un pueblo en el condado de Derbyshire;
 Creswell, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.